Ласкино — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области. Входит в состав Новомосковского сельского поселения.

История 
Кодринен был основан в 1425 году. Примерно с 1785 года поселение упоминалось под названием Годринен.

В 1910 году в Годринене проживало 438 человек, в 1933 году — 803 человека, в 1939 году — 773 человека.

В 1950 году Годринен был переименован в поселок Ласкино.

Население

Транспорт 
Ходит пригородный автобус 146 до Калининграда.

В январе 2023 года в поселке открыта одноименная железнодорожная станция. На станции останавливаются пригородные поезда следующие по маршрутам Калининград Южный - Мамоново и Мамоново - Калининград Южный.

Примечания 

Населённые пункты Гурьевского района (Калининградская область)